

Codici 
 E4 – codice vettore IATA di Aero Asia International

Musica 
 E4 – accordo musicale di Mi sospeso secondo la notazione inglese

Strade 
 E4 – strada europea Tornio (Finlandia) – Helsingborg (Svezia)
 E4 – sentiero della rete sentieristica europea

Altro 
 E4 – robot Honda serie E
 E4 – emittente televisiva britannica